Caldora ist der Familienname folgender Personen:

 Antonio Caldora (1400–1477), italienischer Condottiere
 Jacopo Caldora (1369–1439), italienischer Condottiere
 Raimondo Caldora († 1449), italienischer Condottiere